Њу Филаделфија има више значења:
 Њу Филаделфија (Охајо)
 Њу Филаделфија (Пенсилванија)